FBS:
 Первый Бюраканский обзор (FBS, First Byurakan Survey)
 Fukuoka Broadcasting Corporation
 Furness Building Society
 FBS - брокерская фирма